Теряєва Олена Геннадіївна ( , місто Сніжне́) — українська діячка, директор Південного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України з квітня по травень 2020 року Перший заступник Міністра охорони здоров'я України.

Життєпис

Освіта 
У червні 1990 року закінчила Донецький державний медичний інститут

У 2008 році отримала диплом маркетолога закінчивши Академію праці і соціальних відносин Федерації профспілок України

Трудова діяльність 
1990 рік — лікар епідеміолог

З 1990 по 2014 роки очолювала: Центр Здоровья, проєкт «Безопасность: Интервенция ВИЧ + и ВИЧ-ПИН» благодійний фонд «Здоровье Нации»

По 2014 рік Директор Управлінням охорони здоров'я Макіївки

2015 головний лікар «Ферст Медикал Групп»

2016 заступник директора з розвитку ТОВ «Дом медицини»

2017 директор «Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф»

З жовтня 2018 по серпень 2019 року директор департаменту охорони здоров'я Одеської Обласної державної адміністрації

З серпня 2019 по квітень 2020 року заступник директора Південного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України

З квітня по травень 2020 перший заступник Міністра охорони здоров'я України

З серпня 2020 року радниця голови Запорізька обласна державна адміністрація 

З квітня 2021 року Директор ДЗ "Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П.Чкалова" Міністерства охорони здоров'я України

Додаткові активності 
в 2020 році кандидатка на посаду депутата Запорізької обласної ради, від партії «Слуга Народу».

Подальше навчання 

Неодноразово проходила стажуваня в США та Великій Британії через USAID, . Знайомилась з роботою Центра Здоров'я Каліфорнійського університету, Університетської Клініки Стенфордського Університету, відділу громадського здоров'я мерії м. Санта-Круз (Каліфорнія, США) та інших інституцій.

2015—2016 роки Учасник Зимової, Літньої шкіл для управлінців в охороні здоров'я організованих ЮНІСЕФ, Українсько-Швейцарською програмою співробітництва, Києво-Могилянською Академією.

У 2019 закінчила програму для управлінців у сфері охорони здоров'я «Leaders for Health» в Lviv Business School Українського католицького університету.

Особисте життя 
Одружена. Чоловік  — Василь Теряєв

Примітки

Посилання 
 https://dumskaya.net/news/odesskiy-sanatoriy-im-chkalova-vozglavila-eks-za-137309/

Випускники Донецького медичного університету
Заступники міністрів України